Oceania Handball Nations Cup 2004, (eller Handball Pacific Cup 2004) var det første officielle oceaniske håndboldmesterskab for herrer. Det blev afholdt fra den 10.-13. juni, 2004 i Australien. Alle kampene blev spillet i Sydney Olympic Park Sports Centre. Fem hold deltog i turneringen , , ,  og .

Kampe

Gruppespillet

Gruppe A

Gruppe B

Knockout-fase

3.-plads Playoff

Finale

Placeringer

Kilder og eksterne henvisninger 

 Turneringen hos todor66.com 

Håndbold i 2004
2004